И́горь Нариманович Валиахме́тов (1 января 1950, село Матвеевка, Мензелинский район, Татарская АССР, РСФСР — 31 октября 2016, Сочи, Российская Федерация) — российский хозяйственный деятель, генеральный директор АО «Ижевский радиозавод» (1992—2016).

Биография 

В 1965—1969 гг. — учащийся Ижевского индустриального техникума, специальность «Обработка металлов резанием». В 1977 г. — окончил Ижевский механический институт, специальность «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

 1969—1971 гг. — техник-технолог на Ижевском радиозаводе,
 1971—1973 гг. — служба в рядах Советской Армии,
 1973—1977 гг. — старший техник-технолог, инженер-технолог на Ижевском радиозаводе,
 1977—1980 гг. — секретарь заводского комитета ВЛКСМ Ижевского радиозавода,
 1980—1987 гг. — заместитель начальника ремонтно-строительного участка, начальник отдела снабжения Ижевского радиозавода,
 1987—1992 гг. — заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Ижевского радиозавода.
 1992 г. — обучался на курсах менеджеров в США,
 1992—2016 гг. — генеральный директор Ижевского радиозавода.

С марта по октябрь 2016 г. — советник генерального директора по стратегическому развитию Ижевского радиозавода.

Похоронен в Ижевске.

Награды и звания 
Государственные награды РФ:
 Медаль «За трудовую доблесть» (1987)
 Орден Почёта (1995)
 Медаль «300 лет Российскому флоту» (1996)
 Орден Дружбы (2000)
 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени (2007)
 Почётное звание «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации» (2008)
 Почётная грамота Государственной Думы Федерального собрания РФ (2009)
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (2010)
 Почётная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2014)

Ведомственные награды Федерального космического агентства РФ:
 Знак Циолковского (2001)
 Знак Королёва (2003)
 Медаль «Звезда Циолковского» (2004)
 Юбилейная памятная медаль «С.П. Королев» (2006)
 Знак «За содействие космической деятельности» (2008)
 Знак Гагарина (2009)
 Знак «50 лет первого полета человека в космос» (2011)
 Знак «За обеспечение космических стартов» (2013)

Награды ведомств РФ:
 Знак ОАО РЖД  «Почетный железнодорожник» (2004)
 Медаль «За  усердие» — Федеральной службы по оборонному заказу (2008)
 Почетный знак МЧС (2010)
 Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (2012)
 Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» (2012)
 Медаль ФСТЭК России «За укрепление государственной системы защиты информации» 1 степени (2013)
 Медаль Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества» (2014)

Награды Удмуртской Республики:
 Звание «Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики» (2004)
 Портрет занесен на Доску Почета Удмуртской Республики (2004)
 Почётная грамота Удмуртской Республики (2008)
 Почётный гражданин Ижевска (2010)
 Почетная грамота Госсовета Удмуртской Республики (2014)
 Диплом «Лучший менеджер России» (2000)
 Лауреат национальной общественной премии имени Петра Великого (2000)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт предприятия
 Кто есть кто: Удмуртия

Персоналии:Удмуртия
Предприниматели России
Почётные граждане Ижевска